Queen's Park – parco urbano e comunità di cittadini di Londra
 Queen's Park – parco di Toronto
 Queen's Park – parco reale di Edimburgo
 Queen's Park – parco di Bolton
 Queen's Park Football Club – squadra di calcio di Glasgow
 Queens Park Rangers Football Club – squadra di calcio di Londra